Baita – tipo di costruzione di montagna
 Băița – comune del distretto di Hunedoara, Romania
 Băița de sub Codru – comune del distretto di Maramureș, Romania

Altri progetti